Tubereuze sclerose complex, een erfelijke aandoening;
The Security Company, een Nederlands beveiligingsbedrijf;
Tilburgs Studenten Corps Sint Olof, een studentenvereniging uit het Nederlandse Tilburg;
Tiglia Steyl Combinatie 2004, een voetbalclub uit het Nederlandse Tegelen;
VV TSC (Tavenu-Sparta Combinatie), een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Oosterhout (Noord-Brabant)
The Style Council, een Britse jazzrockband;
The School Criminals, een computerspel.
Treasury Select Committee, een parlementaire commissie van het Britse parlement